Giovanni Pipino da Barletta (?-1316) – notaio, maestro razionale e condottiero italiano del Regno di Napoli.
Giovanni Pipino di Altamura (?-1357) – condottiero italiano del Regno di Napoli.